Eng kan avse:

 eng. – en bokstav i bland annat flera samiska och afrikanska språk, se Ŋ
 Eng – signatur för sportjournalisten Wille Engdahl (1905-1981)
 eng – förkortning enligt ISO 639-2 för språket engelska

Se även
 äng – ett öppet fält med huvudsakligen stråväxter